Beachville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Beachville (Florida), im Suwannee County
 Beachville (Maryland), im Saint Mary’s County
 Beachville (New York), im Steuben County
 Beachville (Tennessee), im Williamson County – nicht mehr existent

Siehe auch:
 Beechville